BOLT-117 — Управляемая авиационная бомба .

Разработана в США, принята на вооружение в 1968 году.

BOLT-117 (BOmb, Laser Terminal-117) является первой в мире бомбой оснащённой лазерной системой наведения. Она состояла из стандартной 750-фунтовй бомбы M117 с лазерной системой наведения и управления KMU-342. Это оружие было успешно использовано во вьетнамской войне .

Примечания 

Управляемые авиационные бомбы США